Saw Hnaung (    , pronouncée [sɔ́ n̥áʊɴ] ; également connu sous le nom de Kodawgyi  ) était la reine consort en chef des rois Saw Yun et Tarabya I de Sagaing. Elle était la mère de trois rois de Sagaing : Kyaswa, Nawrahta Minye et Tarabya II, et la grand-mère maternelle du roi Thado Minbya, le fondateur d'Ava. Elle était aussi une tante paternelle du roi Swa Saw Ke d'Ava.

Ascendance 
Voici son ascendance telle que rapportée par la chronique Hmannan Yazawin. Elle était une fille du roi Kyawswa de Pagan et de la reine Saw Soe.

Notes et références

Bibliographie 

 
 

Naissance en 1296
Reine consort